WAIS může znamenat:

 Wechslerův test inteligence pro dospělé (Wechsler Adult Intelligence Scale)
 Wide area information server – služba pro dálkové prohledávání, využívající protokol Z39.50

Zkratky